Ко́ла:

 Кола () — род растений семейства Стеркулиевые.
 Кола — тип безалкогольных газированных напитков, изготовляемых с применением экстракта орехов кола.
 Кола — часть стиха, образующаяся при делении стихотворной строки цезурой.

Топоним 
 Кола — устаревшее название Кольского полуострова.
 Кола — река на Кольском полуострове.
 «Кола» — федеральная автодорога Р-21 (бывшая М-18, Санкт-Петербург — граница с Норвегией).
 Кола — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Кола.
 Замок Кола — руины средневековой крепости в Португалии около посёлка Орике в провинции Алту-Алентежу.

 Населённые пункты
 Кола — город в Мурманской области России.
 Кола — деревня в Гдовском районе Псковской области России.
 Кола — деревня в муниципалитете Баня-Лука в Боснии и Герцеговине.
 Кола — деревня в муниципалитете Горажде в Боснии и Герцеговине.
 Новая Кола — микрорайон в составе города Серов Свердловской области.

Фамилия 
 Кола, Маттиа (род. 1984) — итальянский биатлонист.
 Кола, Цирил (род. 1927) — серболужицкий писатель, переводчик и драматург.
 Кола, Юкка (род. 1960) — финский учёный, ректор Хельсинкского университета.
 Кола, Ян (ум. 1543) — польский военачальник.

Кола́ 
 Кола — историческая область, ныне часть Турции.
 Кола, Гильбо (род. 1983) — французский фристайлист, специализирующийся в могуле.
 Кола, Доминик (род. 1944) — французский политолог.
 Кола, Роджерс (род. 1989) — замбийский футболист, нападающий.
 Кола Бельды (1929—1993) — советский певец, популярный артист эстрады 1950—1980-х годов.

Cola 
 Cola (песня) — песня Ланы Дель Рей из мини-альбома Paradise (2012).
 Cola Song — песня румынской певицы Инны (2014).

См. также 
 Колла (значения)
 Кольская (значения)

